Barrie (Canada)
 J.M. Barrie
 Barrie (band), een Amerikaanse band rond zangeres Barrie Lindsay